Meek kan som auktorsförkortning betyda:

 Fielding Bradford Meek (1817–1876, amerikansk malakolog, det vill säga forskare om blötdjur)
 Seth Eugene Meek (1859–1914, amerikansk iktyolog)

Robotskapade auktorsförkortningar